Прогресс — село в Хостинском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Раздольского сельского округа.

География 

Село Прогресс входит в состав Раздольского сельского округа Хостинского района. Оно расположено на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, граничит с микрорайоном Старая Мацеста. Отрезок между Старой Мацестой и селом (длиною около 2 км) занимают дачные участки. Основной этнический состав населения — армяне.

Село Прогресс протянулось вдоль его главной улицы — Юбилейной.

Инфраструктура села: средняя школа, при которой создана универсальная детская спортплощадка, акушерско-фельдшерский пункт, почтовое отделение, библиотека, Дом культуры.

Ближайшие дошкольные учреждения, а также милицейское отделение находятся на Старой Мацесте. Путь до этого микрорайона от села на автотранспорте занимает 10-15 минут.

На территории населенного пункта в центре и на окраине работают три магазина, торгующие товарами повседневного спроса.

Село Прогресс находится в очень благоприятном с точки зрения экологии месте. На границе села расположен лесной массив, русло реки Агура. С вершины склона открывается живописный вид на море и горы.

В селе проведен магистральный газопровод, многие дома газифицированы, есть электричество и телефонная связь, достаточно устойчиво работает беспроводной интернет и сотовая связь. Но нет канализации и водопровода (жители бурят скважины и используют колодцы). Однако существует проект строительства водопровода, который сочинские власти обещают реализовать в ближайшие годы.

Состояние дорог на подъезде и в самом селе относительно приличное. Основная улица заасфальтирована, на ответвлениях — в основном бетонное покрытие.

Транспортное сообщения с городом осуществляется автобусами из центра Сочи (от автовокзала) до окраины села (Абазинка), рейсы регулярные. В зимние месяцы в случае сильных снегопадов дороги доступны только для полноприводных машин.

Большая часть застройки в Прогрессе — частные домовладения жителей села. В последние годы на его окраинах возводятся коттеджи, одни из которых сдаются, другие приобретаются для отдыха на время курортного сезона покупателями из других регионов.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Прогресс вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи. В районе села обитал народ абазинов, от куда и название Абазинка. Также рядом с автобусной остановкой Перевал находятся останки средневековой сигнальной башни.
Более детальная информацию о абазинах:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 67 %, русские	27 % от 1562 жителей.

Инфраструктура 
Средняя школа № 57.

Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 121 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Хостинского района городского округа Сочи